Мура́д Саи́дович Гусе́йнов (; 25 января 1989, Махачкала, СССР) — российский и азербайджанский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Родился в 1989 году в Махачкале. Футбольную карьеру Мурад Гусейнов начал в Дагестане. Первый тренер — Рафаэль Сафаров.

В 2005 году выступал в любительском клубе «Анжи-Хазар», однако вскоре клуб был снят с первенства, а Гусейнов в следующем сезоне был заявлен «Анжи». В клубе провёл два сезона в Первом дивизионе, сыграл 22 матча, забил 5 мячей. В начале сезона 2008 года перешёл в ярославский «Шинник», но принял участие лишь в 8 матчах молодёжной команды. Летом 2008 года выступал в клубе второго дивизиона «Шексна» из Череповца. В сезоне 2009/10 в Сербии выступал за клуб Второй лиги «Младост» Лучани. В январе 2011 года прибыл на просмотр в немецкую «Фортуну» Дюссельдорф. Однако вскоре по приглашению Тони Адамса подписал контракт с азербайджанской «Габалой», за которую дебютировал 17 марта того же года в выездной встрече против «Мугани», отметившись победным мячом.

В сборной 
В декабре 2010 года принимал участие в учебно-тренировочные сборах сборной Азербайджана, после чего был натурализован и 9 февраля 2011 года принял участие в товарищеском матче против сборной Венгрии. Первый и пока что единственный гол в сборной забил 7 июня 2011 года сборной Германии в отборочном матче чемпионата Европы 2012.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты России
Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Шексна»
Игроки ФК «Младост» Лучани
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Даугава» Даугавпилс
Игроки ФК «Даугава-2» Даугавпилс